1987 Голяма награда на Франция е 37-ото състезание за Голямата награда на Франция и шести кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 5 юли 1987 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция